Unterkircher ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Unterkircher (1904–1989), österreichischer Kunsthistoriker und Handschriftenbibliothekar
 Hans Unterkircher (1894–1971), österreichischer Schauspieler
 Karl Unterkircher (1970–2008), Südtiroler Extrembergsteiger und -skifahrer
 Kaspar Unterkircher (1774–1836), Südtiroler katholischer Theologe
 Paul Unterkircher (* 1942), deutscher Radrennfahrer
 Peter Unterkircher (1858–1928), österreichischer Politiker (CS)